Sutton er navn på flere steder i England:
 Sutton (bydel) – bydel (borough) i det sydlige London
 Sutton (kvarter) – Kvarter i London bydelen Sutton
 Royal Sutton Coldfield – by i West Midlands